Teoremat – w logice to twierdzenie pochodne, występujące w obrębie systemu dedukcyjnego 
 Teoremat – film Pier Paolo Pasoliniego z 1968 r.